Südwestpokal je německá fotbalová soutěž pro týmy pod fotbalovým svazem regionu Jihozápad (Landespokal, regionální pohár). Tento fotbalový svaz sdružuje ve svých řadách více než 236 000 členů registrovaných v 5 234 klubech. Tento zemský pohár se hraje od sezóny 1973-74. Hraje se vyřazovacím K.O. systémem, soutěž má 9 kol a nehrají zde týmy z nejvyšších dvou německých soutěží . Soutěže se účastní celky ze 3. ligy, dále pak týmy ze 4. ligy, Oberligy (5. ligy), 6. ligy a 7. ligy. Vítěz postupuje do DFB-Pokalu.

Vítězové soutěže

Externí odkazy 
 www.swfv.de (německy)

Německé fotbalové soutěže